Gortyna ist

 Gortyna (Gattung), Gattung die zur Unterfamilie Xyleninae der Eulenfalter gehört
 Gortyna (Kreta), Gemeinde auf der griechischen Insel Kreta
 Gortyna (Peloponnes), Gemeindebezirk der Gemeinde Megalopoli, griechische Region Peloponnes
 Titularerzbistum Gortyna, Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 Gortyn, antike Stadt auf Kreta